De Armeense voetbalclub Ararat Jerevan speelt sinds 1972 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Ararat Jerevan

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 33.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Deelnemers UEFA-toernooien Armenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Ararat Jerevan
Ararat Jerevan